Op het Australian Open 2017 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 18 tot en met 27 januari 2017.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Martina Hingis en Sania Mirza waren de titelverdedigsters, maar zij hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis speelde samen met Coco Vandeweghe – zij waren het vijfde reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde. Mirza en haar nieuwe partner Barbora Strýcová waren als vierde geplaatst – zij verloren in de derde ronde.

De Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic waren het topreekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Andrea Hlaváčková en Peng Shuai. De gezusters Williams hadden zich, na drie jaren van afwezigheid, ook weer ingeschreven – zij waren als vijftiende geplaatst; kort voor aanvang van het dubbelspeltoernooi meldden zij zich echter alweer af.

Geen van de deelneemsters uit de Lage Landen kwam verder dan de tweede ronde.

Uiteindelijk ging de overwinning naar het als tweede geplaatste Amerikaans-Tsjechisch duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová. Twee jaar geleden waren zij ook al de beste. Het is hun negende gezamenlijke titel, de vierde op een grandslamtoernooi.

Geplaatste teams

Belgen en Nederlanders

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.3)
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2017